Ненчулешти има више значења:

 Ненчулешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Ненчулешти (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Ненчулешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Ненчулешти (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији